La casa-fàbrica Comas és un edifici situat als carrers d'en Ferlandina, Sant Vicenç i la Paloma del Raval de Barcelona.

El 1845, el serraller Josep Comas va demanar permís per a construir una casa-fàbrica de planta baixa i quatre pisos, segons el projecte del mestre d'obres Josep Calçada. Tanmateix, només se'n van realitzar les dues primeres plantes, i el 1853, Comas va demanar permís per a remuntar-hi un segon pis, mitjançant la traça de l'arquitecte Josep Buxareu.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 

Comas